Oberreute ist ein geographischer Name:

 Oberreute, Gemeinde im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Oberreute (Reute), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Reute im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

 Oberreute (Mittlere Kuppenalb), 827,7 m, albtraufnahe Kuppe der Mittleren Kuppenalb in der Ortsteilgemarkung Schopfloch, Gemeinde Lenningen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Oberreut
 Oberreuten